Danske mestre i atletik kan henvise til flere artikler:
 Danske mestre i atletik (mænd)
 Danske mestre i atletik (kvinder)

Se også:
 Danmarksturneringen i atletik – Det danske holdmesterskab